Открытый чемпионат Копенгагена () — мужской профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Копенгагене (Дания) с 1991 по 2003 год. Турнир, относившийся к базовой категории турниров АТР-тура — ATP World Series/ATP International, — проводился в начале года (на рубеже февраля и марта) на крытых кортах с искусственным покрытием (ковровым до 1998 года и хардовым в последние годы проведения). Турнирная сетка была рассчитана на 32 игрока в одиночном разряде и 16 пар, призовой фонд, в первый год проведения составлявший 130 тысяч долларов, к 2003 году достиг 355 тысяч.

История 
Первый крупный профессиональный теннисный турнир в Копенгагене прошёл в 1973 году в рамках тура World Championship Tennis. В 1976 году в столице Дании состоялся ещё один турнир, но затем большой теннис не возвращался в Копенгаген до 1988 года, когда поздней осенью город принял турнир тура ATP Challenger. После двух лет на этом уровне соревнование в Копенгагене было в начале 1991 года включено в календарь основного мужского профессионального тура — ATP-тура.

Вскоре, однако, в те же сроки, что и турнир в Копенгагене, в календаре появилось новое соревнование в Дубае, располагавшее намного большим призовым фондом и поэтому более привлекательное для ведущих теннисистов. К 2003 году, когда обладатель самого высокого рейтинга из участников турнира в Дании занимал в рейтинге ATP только 41-е место, единственными, кто привлекал зрителей, оставались представители страны-организатора — Кеннет Карлсен и Кристиан Плесс. 2003 год стал последним в истории мужского турнира в Копенгагене.

Победители и финалисты 
Рекордсменом турнира по завоёванным титулам был советский, а затем российский теннисист Андрей Ольховский, один раз победивший в одиночном разряде и три — в парном. В общей сложности Ольховский играл в финалах в Копенгагене шесть раз, ещё по разу проиграв в каждом разряде. Среди неоднократных победителей турнира также шведы Магнус Густафссон (единственный двукратный чемпион в одиночном разряде), Магнус Ларссон (один раз в одиночном и два — в парном разряде, в том числе в «челленджере» 1989 года) и Никлас Культи (двукратный чемпион в паре с Ларссоном), чех Мартин Дамм и новозеландец Бретт Стивен (по два раза в парном разряде). Ларссон (в 1992 году) и Ольховский (в 1993) становились абсолютными чемпионами, победив в обоих разрядах в один год.

Помимо Ольховского, среди выходцев из стран бывшего СССР турнир выигрывали Евгений Кафельников (одиночный разряд, 1994 год) и Максим Мирный (в паре с Ольховским в 1997 году). Хозяева турнира с 1988 года на нём не побеждали, хотя датчанин Кеннет Карлсен дважды играл в финалах — в 1996 году в одиночном разряде и в 1997 году в паре с соотечественником Фредериком Феттерлейном. Ещё одна датская пара проиграла в финале «челленджера» 1988 года. Напротив, соседи датчан — шведы — шесть раз побеждали в одиночном разряде, а в парном чемпионами становились три представителя этой страны.

Предшествующие турниры в Копенгагене

Одиночный разряд

Парный разряд

Турнир ATP World Series

Одиночный разряд

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Общая информация и турнирные сетки на сайте АТР
 Общая информация и турнирные сетки на сайте ITF

Открытый чемпионат Копенгагена по теннису